Kerstin Müller peut se référer à plusieurs personnes :

 Kerstin Müller (1969) : rameuse.
 Kerstin Müller (1963) : femme politique.